22533 Krishnan – asteroide della fascia principale
 Ramanathan Krishnan – tennista indiano
 Ramesh Krishnan – tennista indiano